Il doppio  del Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rik De Voest e Izak van der Merwe erano i detentori del titolo, ma solo van der Merwe ha deciso di partecipare in coppia con Treat Conrad Huey, ma hanno perso nel 1º turno contro Carsten Ball e Chris Guccione.

Ball e Guccione hanno battuto in finale Nicholas Monroe e Jack Sock 7–6(7–3), 1–6, [10–5].

Teste di serie

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)
  Treat Conrad Huey /  Izak van der Merwe (primo turno)

  Frederik Nielsen /  Travis Parrott (quarti di finale)
  Jordan Kerr /  David Martin (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Natomas Men's Professional Tennis Tournament 2011